Преброяването на населението в Турция през 1935 година се провежда от Статистическия институт на Турция на 20 октомври.

Резултати

Вероизповедания 
Численост и дял на жителите по вероизповедание:

Езици 
Численост и дял на жителите по майчин език:

Вижте също 
 Население на Турция

Източници

Външни препратки 
 Britannica Book of the Year 1950. Editor–in–chief: Walter Yust; London Editor: John Armitage. London: Encyclopaedia Britannica Ltd., 1950, 718 pages.
 Buran, Ahmet – Berna Yüksel Çak (2012), Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara, 318 s., ISBN 978-605-5413-54-5 (makale yazarı: Doğan Çolak), sayfa 227–232 // Dil Araştırmaları Dergisi (ISSN: 1307–7821). Güz 2012 Sayı 11. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun. Ankara — 2012 — 235 sayfa.
 Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Nüfus Sayımı: 20 İlkteşrin 1935 "Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla" // Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
 Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 978-605-5005-19-1

Преброявания на населението в Турция
1935 година